

Niemcy 
 Warsin – część gminy (Ortsteil) Vogelsang-Warsin w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Warszyn

Zobacz też 
 Vogelsang-Warsin